L'edizione 1942-43 della Primeira Divisão vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Julinho (), con 24 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Benfica campione di Portogallo 1942-43.

Risultati

Voci correlate 
Taça de Portugal 1942-1943

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1942
Calcio nel 1943
Campionato portoghese di calcio